Un envoyé très spécial (Too Hot to Handle), un film américain de Jack Conway sorti en 1938 ;
 La Blonde et les Nus de Soho (Too Hot to Handle), un film britannique de Terence Young sorti en 1960 ;
 Séduction haute tension (Too Hot to Handle), une émission de téléréalité britanno-américaine diffusée en 2020.